1-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards учреждённая телеканалом MTV, прошла 14 сентября 1984 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущими церемонии были Бетт Мидлер и Дэн Эйкройд.

Номинации 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 The Cars — «You Might Think»
 Herbie Hancock — «Rockit»
 Michael Jackson — «Thriller»
 Cyndi Lauper — «Girls Just Want to Have Fun»
 The Police — «Every Breath You Take»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 David Bowie — «China Girl»
 Herbie Hancock — «Rockit»
 Michael Jackson — «Thriller»
 Billy Joel — «Uptown Girl»
 Lionel Richie — «All Night Long (All Night)»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Pat Benatar — «Love Is a Battlefield»
 Cyndi Lauper — «Girls Just Want to Have Fun»
 Cyndi Lauper — «Time After Time»
 Bette Midler — «Beast of Burden»
 Donna Summer — «She Works Hard for the Money»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Huey Lewis and the News — «The Heart of Rock & Roll»
 The Police — «Every Breath You Take»
 Van Halen — «Jump»
 ZZ Top — «Legs»
 ZZ Top — «Sharp Dressed Man»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 Eurythmics — «Sweet Dreams (Are Made of This)»
 Cyndi Lauper — «Girls Just Want to Have Fun»
 Cyndi Lauper — «Time After Time»
 Madonna — «Borderline»
 Wang Chung — «Dance Hall Days»

Лучшая идея видео | Best Concept Video 
 The Cars — «You Might Think»
 Herbie Hancock — «Rockit»
 Michael Jackson — «Thriller»
 Cyndi Lauper — «Girls Just Want to Have Fun»
 The Rolling Stones — «Undercover of the Night»

Лучшее прорыв видео | Most Experimental Video 
 The Alan Parsons Project — «Don’t Answer Me»
 The Cars — «You Might Think»
 Thomas Dolby — «Hyperactive»
 Herbie Hancock — «Rockit»
 Neil Young — «Wonderin'»

Лучшее выступление на сцене | Best Stage Performance in a Video 
 David Bowie — «Modern Love»
 Duran Duran — «The Reflex»
 Bette Midler — «Beast of Burden»
 The Pretenders — «Middle of the Road»
 Van Halen — «Jump»

Лучший перформанс в видео | Best Overall Performance in a Video 
 David Bowie — «China Girl»
 Michael Jackson — «Thriller»
 Cyndi Lauper — «Girls Just Want to Have Fun»
 The Police — «Every Breath You Take»
 Van Halen — «Jump»

 Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 The Bongos — «Numbers with Wings» (Director: Juliano Waldman)
 Ian Hunter — «All of the Good Ones Are Taken» (Director: Martin Kahan)
 Billy Idol — «Dancing with Myself» (Director: Tobe Hooper)
 Cyndi Lauper — «Time After Time» (Director: Edd Griles)
 Huey Lewis and the News — «I Want a New Drug» (Director: David Rathod)
 The Police — «Every Breath You Take» (Directors: Godley & Creme)
 ZZ Top — «Gimme All Your Lovin'» (Director: Tim Newman)
 ZZ Top — «Sharp Dressed Man» (Director: Tim Newman) Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Toni Basil — «Over My Head» (Choreographer: Toni Basil)
 Michael Jackson — «Thriller» (Choreographers: Michael Jackson and Michael Peters) Elton John — «I'm Still Standing» (Choreographer: Arlene Phillips)
 Bette Midler — «Beast of Burden» (Choreographers: Bette Midler and Toni Basil)
 Donna Summer — «She Works Hard for the Money» (Choreographer: Arlene Phillips)

 Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 The Cars — «You Might Think» (Special Effects: Charlex)
 Thomas Dolby — «Hyperactive» (Special Effects: Dave Yardley)
 Herbie Hancock — «Rockit» (Special Effects: Godley & Creme) Billy Idol — «Dancing with Myself» (Special Effects: Eric Critchley)
 Talking Heads — «Burning Down the House» (Special Effects: David Byrne and Julia Hayward)

 Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 The Cars — «You Might Think» (Art Director: Bob Ryzner)
 Herbie Hancock — «Rockit» (Art Directors: Jim Whiting and Godley & Creme) Billy Idol — «Dancing with Myself» (Art Director: Kim Colefax)
 The Police — «Every Breath You Take» (Art Directors: Kim Colefax and Godley & Creme)
 Queen — «Radio Ga Ga» (Art Director: Bryce Walmsley)

 Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Duran Duran — «The Reflex» (Editor: Steven Priest)
 Herbie Hancock — «Rockit» (Editors: Roo Aiken and Godley & Creme) Billy Idol — «Eyes Without a Face» (Editor: Chris Trexler)
 Elton John — «I'm Still Standing» (Editor: Warren Lynch)
 The Police — «Every Breath You Take» (Editors: Roo Aiken and Godley & Creme)
 ZZ Top — «Legs» (Editor: Sim Sadler and Bob Sarles)
 ZZ Top — «Sharp Dressed Man» (Editor: Sim Sadler)

 Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 David Bowie — «China Girl» (Director of Photography: John Metcalf)
 Billy Idol — «Eyes Without a Face» (Director of Photography: Tony Mitchell)
 Kiss — «All Hell's Breakin' Loose» (Directors of Photography: Tony Mitchell and Jim Crispi)
 John Cougar Mellencamp — «Authority Song» (Director of Photography: Daniel Pearl)
 The Police — «Every Breath You Take» (Director of Photography: Daniel Pearl) Stray Cats — «(She's) Sexy + 17» (Director of Photography: Harry Lake)

 Viewer’s Choice 
 The Cars — «You Might Think»
 Herbie Hancock — «Rockit»
 Michael Jackson — «Thriller» Cyndi Lauper — «Girls Just Want to Have Fun»
 The Police — «Every Breath You Take»

 Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 The Beatles David Bowie Richard Lester Специальная награда признание | Special Recognition Award 
 Quincy Jones'''

Выступления 
 Rod Stewart — «Infatuation»
 Madonna — «Like a Virgin»
 Huey Lewis and the News — «I Want a New Drug»
 David Bowie — «Blue Jean»
 Тина Тёрнер — «What’s Love Got to Do with It»
 ZZ Top — «Sharp Dressed Man»
 Рей Паркер мл. — «Ghostbusters»

При участии 
 Ed Koch
 Cyndi Lauper
 Roger Daltrey
 Grace Slick and Mickey Thomas
 J.J. Jackson
 Ronnie Wood
 Daryl Hall and John Oates
 Peter Wolf
 Alan Hunter
 Dale Bozzio
 Ric Ocasek
 Mick Jagger
 The Police (Andy Summers and Stewart Copeland)
 Herbie Hancock
 John Cougar Mellencamp
 John Landis
 Rod Stewart and Ronnie Wood
 David Lee Roth
 Fee Waybill
 Billy Idol
 Carly Simon
 Duran Duran (Саймон Ле Бон и Ник Роудс)
 The Go-Go's (Belinda Carlisle and Kathy Valentine)
 Iggy Pop
 Eddie Murphy and Joe Piscopo

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1984
 MTV VMA 1984
 In Style’s Most Memorable Moments of the VMAs
 

Музыкальные премии
1984
1984 год в музыке США